Анаксиелиды (Anaxyelidae) — семейство перепончатокрылых насекомых подотряда сидячебрюхие надсемейства Siricoidea. Около 30 видов. В основном вымершая группа, обнаруженная в юрских и меловых отложениях Центральной Азии, Англии, Испании и Бразилии. Древнейшие анаксиелиды найдены в средней юре Китая. В современной фауне представлены единственным видом из США ().

Систематика 
4 подсемейства, 12 родов и около 30 видов.
 †Anaxyelinae Martynov, 1925 — 8 родов и 20 видов
 †Anasyntexis Rasnitsyn, 1968
 †Anaxyela Martynov, 1925
 †Brachysyntexis Rasnitsyn, 1969
 †Brachysyntexis robusta Zhang & Rasnitsyn, 2006
 †Brachysyntexis tenebrosa Kopylov, 2018
 †Brachysyntexis tigris Kopylov, 2018
 †Kulbastavia Rasnitsyn, 1968
 †Kulbastavia grandis Kopylov, 2018
 †Sphenosyntexis Rasnitsyn, 1969
 †Syntexyela Rasnitsyn, 1968
 †Syntexyela continentalis Zhang & Rasnitsyn, 2006
 †Urosyntexis Rasnitsyn, 1968
 †Dolichostigmatinae Rasnitsyn, 1968 — 1 вид
 †Dolichostigma Rasnitsyn, 1968
 †Dolichostigma tenuipes Rasnitsyn, 1968
 †Kempendajinae Rasnitsyn, 1980
 †Kempendaja Rasnitsyn, 1968
†Mangus Kopylov, 2019
 Syntexinae Benson, 1935 — 4 рода и 10 видов
Syntexis Rohwer, 1915,
 Syntexis libocedrii Rohwer, 1915 — США
 †Cretosyntexis
†Curiosyntexis Kopylov, 2019
†Dolichosyntexis Kopylov, 2019
 †Eosyntexis Rasnitsyn, 1990
 †Eosyntexis parva Ortega-Blanco, Rasnitsyn & Delclos, 2008
 †Eosyntexis senilis Rasnitsyn, 1990
†Parasyntexis Kopylov, 2019

Примечания

Литература 
 Benson, R. B. (1935). On the genera of the Cephidae, and the erection of a new family Syntexidae (Hymenoptera: Symphyta). Annals and Magazine of Natural History (ser. 10) 16, 534—553.

Ссылки 
 Photograph Syntexis libocedrii pdf

Сидячебрюхие
Семейства насекомых